Dieser Artikel behandelt die Fußballolympiaauswahl der UdSSR während der Olympischen Sommerspiele 1972.

Olympia-Qualifikation 

Die Sowjetunion setzte sich in der 1. Runde gegen die Niederlande durch und zog in die entscheidende 2. Runde ein. Dort gewann man alle vier Spiele und qualifizierte sich somit für die Olympischen Sommerspiele 1972 in München.

1. Runde

2. Runde 
Abschlusstabelle

|}
Spielergebnisse

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
Durch drei Siege in der Vorrunde gegen Birma, Sudan und Mexiko zog die Sowjetunion in die Zwischenrunde ein. In dieser startete man mit einem Sieg gegen Marokko, dem man eine Niederlage gegen den späteren Olympiasieger Polen folgen ließ. Dadurch ging es im letzten Spiel gegen Dänemark um den zweiten Platz in der Gruppe, der zum Spiel um Platz 3 berechtigte. Nach einem klaren Sieg spielte man im kleinen Finale gegen die DDR. Dieses endete nach Verlängerung Unentschieden, was beiden Mannschaften die Bronzemedaille einbrachte.

Vorrunde (Gruppe 2) 

|}

Zwischenrunde (Gruppe B) 

|}

Spiel um Platz 3

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Sowjetunion
Fußballnationalmannschaft der UdSSR
Fussball 1972